Брэгг, Уильям: Брэгг, Уильям Генри (1862—1942) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1915, совместно с У. Л. Брэггом)
 Брэгг, Уильям Лоренс (1890—1971) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1915, совместно с У. Г. Брэггом).